Куева Санта има више значења:

 Куева Санта (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куева Санта (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику